Ascendancy – film del 1982 diretto da Edward Bennett
 Ascendancy – videogioco del 1995
 Ascendancy – album dei Trivium del 2005